Coopers Island ist der Name folgender Inseln

in den Vereinigten Staaten:

 Coopers Island (Delaware)
 Coopers Island (Illinois)
 Coopers Island (Louisiana)
 Coopers Island (New York)

in anderen Ländern:

 Cooper’s Island (Bermuda), Insel in Bermuda

Siehe auch:
 Cooper Island
 Cooper Islands, Inselgruppe der Aleuten